het meervoud van Bug
 Bugs (Supernatural), de achtste aflevering van de televisieserie Supernatural